Чемпионат Португалии по футболу 2001—2002 является 68 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 18-й раз в своей истории стал «Спортинг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации

2001/2002
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2001 году
Спорт в Португалии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002